Le titre de chef d'État-Major de la Défense (Chief of the Defence Staff en anglais) peut faire référence au :

 chef d'État-Major de la Défense (Canada), le chef d'état-major des armées du Canada, à la tête des Forces armées canadiennes ;
 chef d'État-Major de la Défense (Royaume-Uni), traduction littérale du titre anglais (Chief of the Defence Staff), le chef d'État-Major des armées du Royaume-Uni, à la tête des Forces armées britanniques.

C'est l'équivalent du chef d'État-Major des armées en France ou du chef d'État-Major des armées des États-Unis.